Poletne olimpijske igre 2008 (XXIX. olimpijada moderne dobe) so potekale v Pekingu (Ljudska republika Kitajska) od 8. avgusta do 24. avgusta 2008. V okviru iger sta se zvrstili 302 tekmovanji v 28 športnih panogah, v katerih se je pomerilo okoli 10.500 športnikov.

Za organizacijo iger leta 2008 so se potegovala še mesta Toronto, Pariz, Carigrad in Osaka. V izboru je zmagal Peking s sloganom En svet, ene sanje (同一个世界同一个梦想).

Pregled medalj 
Medalje je prejelo 87 športnikov iz 87 držav, od tega 55 zlate medalje, kar je vse rekord olimpijskih iger.

Dosežki slovenske odprave 

 zlata medalja; metalec kladiva Primož Kozmus (82,02 m)
 srebrna medalja; plavalka Sara Isakovič v kategoriji 200 metrov prosto (čas 1:54,97)
 srebrna medalja; jadralec Vasilij Žbogar v kategoriji laser
 bronasta medalja; judoistka Lucija Polavder v kategoriji judo nad 78 kg
 bronasta medalja; strelec  Rajmond Debevec v kategoriji malokaliberske puške v trojnem položaju na 50 m (1.271,7)

Viri

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran

Športne prireditve na Kitajskem
Šport v Pekingu